Dunham kan syfta på:

 Dunham (efternamn)
 Dunham (förnamn)
 Dunham, Kanada – en kommun i Montérégie, Québec, Kanada
 Dunham River – ett vattendrag i Western Australia, Australien
 Dunham-on-the-Hill – en ort i Dunham-on-the-Hill and Hapsford, Cheshire West and Chester, Cheshire, England
 Dunham-on-Trent – en ort och civil parish in Bassetlaw, Nottinghamshire, England